

Toponyme
 Capbis, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Bruges-Capbis-Mifaget ;
 Bruges-Capbis-Mifaget, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme